5/7 kan syfta på:

 5 juli
 7 maj (amerikanskt datumformat)